Nong Khae (în ) este un district (Amphoe) din provincia Saraburi, Thailanda, cu o populație de 88.213 locuitori și o suprafață de 262,867 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 18 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 181 de sate (muban).

Amphoe în provincia Saraburi